Спасское сельское поселение, сельское поселение Спасское — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область 
 Спасское сельское поселение — входит в Вологодский район.
 Спасское сельское поселение — входит в Тарногский район.

Воронежская область 
 Спасское сельское поселение — входит в Верхнехавский район.

Кировская область 
 Спасское сельское поселение — входит в Богородский район.
 Спасское сельское поселение — входит в Котельничский район.

Липецкая область 
 Спасское сельское поселение — входит в Воловский район.

Мордовия 
 Спасское сельское поселение — входит в Большеигнатовский район.

Московская область 
 Сельское поселение Спасское — входит в Волоколамский район.

Орловская область 
 Спасское сельское поселение — входит в Орловский район.

Приморский край 
 Спасское сельское поселение - входит в Спасский район.

Самарская область 
 Спасское сельское поселение — входит в Приволжский район.

Томская область 
 Спасское сельское поселение — входит в Томский район.

Тульская область 
 Спасское сельское поселение — входит в Новомосковский район.

Челябинская область 
 Спасское сельское поселение — входит в Верхнеуральский район.